Sezon 1955 był 25. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
12 goli - Yrjö Asikainen (Kiffen Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1955 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii